Il doppio del Torneo Godó 2003 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Michael Hill e Daniel Vacek erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Bob Bryan e Mike Bryan hanno battuto in finale 6–4, 6–3 Chris Haggard e Robbie Koenig.

Teste di serie
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

n/a
 Bob Bryan /  Mike Bryan (campioni)
 Martin Damm /  Cyril Suk (quarti di finale)
 Donald Johnson /  Kevin Ullyett (secondo turno)

 Joshua Eagle /  Jared Palmer (quarti di finale) 
 Tomáš Cibulec /  Pavel Vízner (quarti di finale) 
 Chris Haggard /  Robbie Koenig (finale) 
 František Čermák /  Leoš Friedl (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Torneo Godó 2003
ATP Tour 2003